Tourmalet henviser til forskellige artikler:

Tourmalet (ost) – ost fremstillet af fåremælk.

Col du Tourmalet – bjergpas i Pyrenæerne.